Wachdienst steht für:
 Wachdienst in der Bundeswehr
 Sicherheitsdienst als zivilen Objekt-/Personenschutz

Siehe auch:
 Bewachung